Майкл Арден (; ) — американский актёр, певец, композитор и театральный режиссёр.

Биография 
Майкл Джеррод Мур родился 6 октября 1982 года в городе Мидленд, штат Техас, США. С 2001 по 2003 год учился в Джульярдской школе в Нью-Йорке. В 2007 году был бэк-вокалистом у Барбары Стрейзанд во время её европейского турне. Помимо съемок в кино также играет в театре на Бродвее.

В 2011 году сыграл главного злодея в фильме «Исходный код». С 2012 по 2014 год снимался в сериале «Управление гневом».

В 2015—2016 годах за роль в мюзикле «Весеннее пробуждение» Майкл получил премии «Ovation Awards», «Outer Critics Circle Award», а также был номинирован на «Тони» и «Драма Деск».

Личная жизнь 
Открытый гей. С 2014 года встречался с актёром Энди Миентусом, а 18 августа 2016 года они оформили брак.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры театра США
ЛГБТ в музыке